Oratoriani (o Congregazione dell'Oratorio) è il nome con cui sono comunemente indicati i membri di due distinte società di vita apostolica:
la congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri (padri Filippini), sorta a Roma per opera di Filippo Neri alla fine del XVI secolo;
la congregazione dell'Oratorio di Gesù e Maria Immacolata di Francia, fondata nel 1611 a Parigi da Pierre de Bérulle.